Evropsko prvenstvo v odbojki 2017 je 30. evropsko prvenstvo, ki je potekalo na Poljskem, na katerem je sodelovalo 16 reprezentanc. Prvenstvo je osvojila reprezentanca Ruske federacije.

Kvalifikacije

Kvalificirane ekipe

Žreb skupin
Žreb skupin je bil opravljen 15. novembra 2016, ob 20:30 v Teatr im. Juliusza Słowackiego v Krakovu. 16 kvalificiranih reprezentanc je bilo izžrebanih v štiri skupine po štiri ekipe. Gostiteljica Poljska je bila neposredno postavljena na položaj A1, najboljše tri uvrščene ekipe na lestvici, Italija, Rusija in Francija pa so bile neposredno uvrščene v B1, C1 in D1. Preostale ekipe so bile razvrščene v tri jakostne skupine po štiri ekipe.

Rezultati žreba skupin:

Prizorišča

Predtekmovanje

Zaključni boji

Končni rezultati

Nagrade

Najboljši igralec
  Maxim Mikhaylov
Napadalec med podajalci
  Sergey Grankin
Bloker
  Denys Kaliberda
  Dmitry Volkov

Tehničar
  Srećko Lisinac
  Marcus Böhme
Korektor
  György Grozer
Libero
  Lowie Steuer

Viri

Zunanje povezave
Official website 

2017 v športu
2017
Športne prireditve na Poljskem
Šport v Gdansku
Šport v Katovicah
Šport v Krakovu
Šport v Szczecinu